Bruno Schultz ist der Name folgender Personen:

* Bruno Schultz (Wirtschaftswissenschaftler) (1894–1987), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Bruno Schultz (Verleger) (vor 1927–nach 1943), deutscher Fotograf, Verleger und Hauptmann
 Bruno Thiergarten-Schultz (1896–1931), deutscher Zeitungsverleger
 Bruno Erich Willi Schultz (1897–1993), deutscher Widerstandskämpfer 
 Bruno K. Schultz (1901–1997), österreichisch-deutscher SS-Standartenführer, Anthropologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Bruno Schulz (Begriffsklärung)